Stade Malherbe Caen é uma agremiação esportiva francesa fundada a 7 de novembro de 1913, sediada em Caen.

História 
Formada a partir da fusão de dois clubes, Club Malherbe Caen e Sports Club Caen, chegou a disputar quatro edições da segunda divisão nacional nos anos 1930, não obtendo sucesso.

Nas três décadas seguintes, permaneceu nas profundezas do futebol francês, competindo apenas em ligas regionais. Em 1970-71, consegue acesso à segunda divisão, na qual lutaria para ficar pelos próximos dezessete anos, até que, em 1987-88, conquista o inédito acesso à elite do futebol da França.

Desde então, vem alternando entre as duas principais divisões, com diversos rebaixamentos e acessos. Nos anos 2000, até agora, tem dois rebaixamentos e três acessos, último conseguido na temporada 2009-10.

Títulos 
 Campeonato Francês – Segunda Divisão: 2
(1995–96, 2009–10)

Elenco atual 
Atualizado em 1 de fevereiro de 2022. 
 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Estatísticas 
As tabelas abaixo mostram as performances do clube nas últimas temporadas no Campeonato Francês e na Copa da França
 Campeão.
 Vice-campeão.
 Promovido.
 Rebaixado.

Campeonato Francês

Copa da França

Ligações externas 
 

Clubes de futebol fundados em 1913
 
Fundações na França em 1913